Universitas es una palabra latina que significa 'todo, total, el universo, el mundo'. De ella deriva la palabra universidad. Puede referirse a:

Enseñanza 
 Universitas, institución educativa medieval. 
 Universitas 21, red internacional de universidades de investigación intensiva.
 Universitas Indonesia, Universidad de Indonesia.
 Universitas Istropolitana, universidad en Pressburg (hoy Bratislava).
 Universitas Senarum, denominación en latín de la Universidad de Siena, Italia.
 Universitas Studiorum Utinensis, Universidad de Udine, Italia.
 Complutensis Universitas, en Alcalá de Henares, fundada por el cardenal Cisneros en 1499 y trasladada a Madrid en 1836.
 Complutensis Universitas, Universidad Complutense de Madrid.

Otros 
 Universitas, la ciudad como la ·"universitas" de sus habitantes.
 (905) Universitas, asteroide que forma parte del cinturón de asteroides.
 Universitas, periódico semanal de estudiantes en la Universidad de Oslo. 
 Universitas Psychologica, revista indexada con el objetivo de divulgar el trabajo científico e investigativo de la psicología.
 Revista Universitas, revista sobre Ciencias sociales y Ciencias humanas de la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador.